Gary Heidt – musicista e artista statunitense 
 Horace Heidt – pianista e bandleader statunitense
 Mike Heidt – hockeista su ghiaccio tedesco naturalizzato canadese
 Peter Heidt – politico tedesco